San Saba ist die italienische Bezeichnung für den Heiligen Hl. Sabas.

Nach ihm wurden benannt:

eine Kirche in Rom, siehe San Saba (Rom)
den nach ihr benannten römischen Stadtteil, siehe San Saba (Rione)
San Saba, ein Stadtteil von Messina
San Saba County, ein County in Texas
San Saba (Texas), Stadt und Verwaltungssitz des gleichnamigen Countys in Texas

Sonstiges:
 San Saba River, Texas